Hrvatska:
 Kuti (jezero), jezero kod mjesta Badžula i 6 km od Opuzena 
 Kuti (obodni kanal) u sustavu Donje Neretve

BiH:
 Kuti (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Kuti (Mostar), naselje u općini Mostar
 Kuti (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Crna Gora:
 Kuti (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica
 Kuti (Herceg-Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg-Novi

Vidi i:
 Kuta (razdvojba)
 Kute (razdvojba)